Hadia Medical ist eine der wenigen internationalen Hilfsorganisationen, die in Somalia tätig sind. Hadia Medical betreibt in Abudwak (Somalia) und Winterthur Geschäftsstellen. Der im März 2002 in Zürich gegründete Verein Hadia Medical Swiss-Somalia bezweckt gemäss Statuten „die Verbesserung der somalischen Lebensgrundlagen sowie des somalischen Gesundheits- und Schulwesens“. Der Verein wurde auf Initiative von somalischen Ärzten gegründet, um einfach, aber zweckmässig Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Er ist in der Stadt Abudwak in Zentralsomalia tätig.

Die „besondere Stärke“ von Hadia Medical ist die tragende Mitwirkung führender Familien aus der Region um die Stadt Abudwak. Von den Gründungsmitgliedern des Vereins sind ein Viertel aus der Region stammende Somalier, meist in Europa ausgebildete und tätige Ärzte. Unterstützt wird Hadia Medical von den Regierungen der Schweiz und Somalias sowie von allen lokalen Clan-Führern.

Die Bezeichnung Hadia stammt aus der somalischen Sprache und bezeichnet die Akazie. Das Logo, die widerstandsfähige Akazie, soll nach Vereinsangaben die leidgeprüften Somalier symbolisieren, dass ihr Land mit starkem Willen alle Stürme am Horn von Afrika überstehen und in Zukunft wieder farbenfrohe Blüten treiben kann.

Weblinks 
Offizielle Website

Entwicklungshilfeorganisation
Schweizerisch-somalische Beziehungen
Hilfsorganisation (Schweiz)
Verein (Winterthur)
Gegründet 2002